Der Begriff Sonnendruck bezeichnet
ein Verfahren zur Herstellung fotografischer Bilder und Druckplatten, siehe Heliogravur
einen astronomisches Phänomen, siehe Bahnstörung